Produktvalsprincipen innebär att produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ. Produktvalsprincipen finns liksom försiktighetsprincipen inskriven i den svenska Miljöbalken.

Externa länkar
 Hållbar upphandling

Miljövård